Regierung Verhofstadt steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Verhofstadt I (1999 bis 2003)
 Regierung Verhofstadt II (2003 bis 2007)
 Regierung Verhofstadt III (2007 bis 2008)